Владимир Николаевич Исаков (12 октября 1979, Москва) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР ЦСКА. В 1997—1999 годах выступал за дубль/вторую команду ЦСКА в третьей лиге и втором дивизионе — 55 игр, три мяча. 30 августа 1998 провёл единственный матч за основную команду — в 23 туре чемпионата России вышел на замену на 86-й минуте в гостевой игре против «Крыльев Советов» (2:2). Летом 1999 перешёл в новороссийский «Черноморец», за который провёл 11 матчей в чемпионате. В 2000 году сыграл один матч за «Волгарь-Газпром» Астрахань, затем был в составе молодёжной команды ЦСКА в первенстве ЛФЛ. Начало сезона-2001 провёл в клубе второго дивизиона «Металлург-Запсиб» Новокузнецк, затем перешёл в ФК «Краснознаменск», за который в течение полутора лет не провёл ни одного матча. В 2003—2004 годах сыграл 31 игру, забил три мяча в составе клуба второго дивизиона «Звезда» Иркутск, после чего завершил профессиональную карьеру.

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск